Berwick kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Berwick (del av en befolkad plats), Victoria, Casey,

Kanada 

 Berwick, Nova Scotia, ort, Kings County,

Storbritannien 

 Berwick-upon-Tweed, stad i Northumberland, England, 
 Berwick-upon-Tweed (distrikt), ett tidigare distrikt i Northumberland
 Berwickshire, historiskt grevskap i Skottland, 
 Berwick, East Sussex, ort i England,

USA 

 Berwick, Louisiana, Saint Mary Parish, 
 Berwick, Maine, ort, York County, 
 Berwick, Pennsylvania, ort, Columbia County,

Se även
 North Berwick – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar